Tortoise (band), een Amerikaanse rockband
 Tortoise (tank), een Britse tank in de Tweede Wereldoorlog